Niemcy:
 Schwabing – dzielnica Monachium
 Schwabing-Freimann – okręg administracyjny Monachium
 Schwabing-West – okręg administracyjny Monachium